

Aziende 
Automobili Pininfarina – casa automobilistica italo-tedesca di proprietà indiana che produce automobili elettriche ad alte prestazioni
Pininfarina – azienda italiana, attiva nel settore delle carrozzerie per automobili

Persone 
Andrea Pininfarina (1957-2008) – imprenditore italiano figlio di Sergio Pininfarina
Battista Pinin Farina (1893-1966) – imprenditore italiano e fondatore della Società anonima Carrozzeria Pinin Farina
Paolo Pininfarina (1958) – imprenditore italiano figlio di Sergio Pininfarina 
Sergio Pininfarina (1926-2012) – imprenditore, designer e senatore a vita italiano